Kingston City peut désigner :
 Kingston City, le 3 album du groupe de reggae New Kingston ;
 Kingston-City, une ancienne circonscription électorale fédérale de l'Ontario au Canada.